Zouch bezeichnet:

 Zouch (Nottinghamshire), Ort in England

Zouch ist der Familienname folgender Personen:

 Henry Zouch (~1725–1795), englischer Antiquar und Sozialreformer
 Richard Zouch (~1590–1661), englischer Jurist
 Thomas Zouch (1737–1815), englischer Geistlicher und Antiquar